

Utensili 
 Lima – attrezzo manuale atto alla levigazione ed allo smussamento

Astronomia 
 10867 Lima – asteroide del sistema solare

Aziende 
 Lima – azienda specializzata in fermodellismo e, precedentemente, nella costruzione di treni
 Lima Locomotive Works – costruttore ferroviario statunitense di locomotive a vapore

Botanica 
 Lima – agrume della famiglia delle Rutaceae

Geografia

Argentina 
Lima – città del Partido di Zárate

Italia 
Lima – fiume dell'Appennino tosco-emiliano, affluente del Serchio

Paraguay 
 Lima – centro abitato del dipartimento di San Pedro

Perù 
Lima – città capitale dell'omonima provincia e del Paese
Regione di Lima – regione del centro-ovest

Portogallo e Spagna 
Lima – fiume che scorre in Spagna e in Portogallo

Stati Uniti d'America 
Lima – villaggio della contea di Adams, Illinois
Lima – città della contea di Beaverhead, Montana
Lima – città della contea di Livingston, New York
Lima – villaggio della contea di Livingston, New York
Lima – capoluogo della contea di Allen, Ohio
Lima – città della contea di Seminole, Oklahoma
Lima – census-designated place della contea di Delaware, Pennsylvania
Lima – città della contea di Grant, Wisconsin
Lima – città della contea di Pepin, Wisconsin
Lima – città della contea di Rock, Wisconsin
Lima – città della contea di Sheboygan, Wisconsin

Svezia 
Lima – area urbana della contea di Dalarna

Zambia 
Lima – comune nel distretto di Lusaka

Persone
Adriana Lima – modella brasiliana
Alceu Amoroso Lima – critico letterario, scrittore e giornalista brasiliano
Antônio Lima dos Santos – calciatore brasiliano
Brian Lima – ex rugbista a 15 samoano
Carlos Lima – calciatore capoverdiano
Durval de Lima Junior – cantante, attore e musicista brasiliano (vedi anche Sandy & Junior)
Eduardo Jorge de Lima – calciatore brasiliano
Elon Lages Lima – matematico brasiliano
Fabiano Lima Rodrigues noto come Fabiano – calciatore brasiliano
Felipe Lima – nuotatore brasiliano
Francisco Govinho Lima – calciatore brasiliano
Gabriel Lima – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
Ildefonso Lima – calciatore andorrano del AC Bellinzona
José Lezama Lima – scrittore cubano
Josimar Lima – calciatore capoverdiano
Mailson Lima – calciatore capoverdiano
Marina Lima – cantautrice brasiliana
Pilar Lima – politica spagnola
Rodrigo José Lima dos Santos – calciatore brasiliano
Ronaldo Luis Nazário de Lima noto come Ronaldo – ex calciatore brasiliano
Salvo Lima – uomo politico italiano
Sandy Leah Lima nota come Sandy – cantante e attrice brasiliana
Walter Lima Jr. – regista e sceneggiatore cinematografico brasiliano
Willian Lanes de Lima – calciatore brasiliano

Trasporti
 Lima – stazione della metropolitana di Buenos Aires
 Lima – stazione della metropolitana di Milano

Altro
Lima – L nell'Alfabeto fonetico NATO

Altri progetti